Angra do Heroísmo puede referirse a:

 Angra do Heroísmo, ciudad portuguesa de las Azores;
 distrito de Angra do Heroísmo, antiguo distrito situado en la ciudad anterior, extinguido en 1975 con la creación de la Junta Regional de las Azores;
 diócesis de Angra do Heroísmo, una diócesis portuguesa, de la ciudad homónima.